Колле́гиум ( — «товарищество, содружество») — иезуитское (либо созданное по его образцу) закрытое среднее учебное заведение. Появились в Европе в XVI веке (в Париже с 1563 года). Ранее коллегиумами называли различные объединения (Коллегия), подразделения университетов или средние школы-пансионы.
В коллегиуме обучение продолжалось 5 лет на основе классно-урочной системы. Занятиям уделялось не более 5 часов в сутки. Учебный год состоял из 180 дней . В Речи Посполитой по образцу католических коллегиумов в 1631 году появился первый православный коллегиум (Киево-Могилянская академия), который послужил основой для коллегиумов Российской империи (Харьковский коллегиум).

См. также 
 
 Санта-Крус де Тлателолько — первый коллегиум на Американском континенте
 Православные:
 Киево-Могилянская коллегия (1631—1701)
 Слуцкий иезуитский коллегиум (1714—1773)
 Переяславский коллегиум (1738—1788)
 Харьковский коллегиум (1721—1817)
 Черниговский коллегиум (1700—1786)
 Колледж
 Коллеж

Примечания 

Иезуитское образование